Санта Емилија има више значења:

 Санта Емилија (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Емилија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Емилија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Емилија (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Емилија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Емилија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Емилија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Емилија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Емилија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Емилија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Емилија (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Емилија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Емилија (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Емилија (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику